Nørrebro (nordlig brolagt vej) henviser til en række danske gader eller bydele:

 Nørrebro (København) – bydel i København og administrativ bydel i Københavns Kommune
 Indre Nørrebro – del af Nørrebro og tidligere administrativ bydel i Københavns Kommune
 Ydre Nørrebro – del af Nørrebro og tidligere administrativ bydel i Københavns Kommune

 Nørrebro (Århus) – bydel i Århus

 Nørrebro – gade i Nykøbing Mors
 Nørrebro – gade i Rudkøbing
 Nørrebro – gade i Sønderborg
 Nørrebro – gade i Hjørring
 Nørrebro – gade i Bindslev